Древен:

 Древен, Дана ван (род. 1974) — диджей в стилях хардстайл и габбер.
 Древен, Саша (род. 1990) — хорватский футболист.